Carmine Orrico, attore statunitense conosciuto come John Saxon
 Corrado Orrico, calciatore e allenatore italiano
 Jorge Orrico, politico uruguaiano
 Nathalia Goyannes Dill Orrico, attrice brasiliana
 Stacie Orrico, cantante statunitense